Tudor Vladimirescu může být:

 Tudor Vladimirescu (1780-1821) – rumunský národní hrdina

obce v Rumunsku po něm pojmenované
 Tudor Vladimirescu (župa Brăila) – obec v župě Brăila
 Tudor Vladimirescu (župa Galați) – obec v župě Galați

Wikipedie:Rozcestníky